Кампо ел Капулин има више значења:

 Кампо ел Капулин, Ла Преса (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Кампо ел Капулин (Јаутепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику